Pauls Kalniņš (polític), polític de Letònia (1872-1945)
 Pauls Kalniņš (químic), químic de Letònia (1886-1955)

Vegeu també 
 Kalniņš